Взбитые сливки:

 Взбитые сливки (крем Шантильи) — десерт, приготовленный из подслащённых .
  — балет Рихарда Штрауса, впервые поставленный на сцене Венской оперы в 1924 году.
 Взбитые сливки — одноактная постановка на музыку балета Р. Штрауса, осуществлённая А. Ратманским в 1994 и 1998 годах.
 «Взбитые сливки» — перевод англоязычного названия шведской рок-группы , существовавшей в 1989—1994 годах.